Хорнбергер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Хорнбергер, Герд (1910—1988) — немецкий спортсмен.
 Хорнбергер, Уильям (1819—1882) — немецкий скульптор.